Села:
 Стукалівка — Полтавська область, Гребінківський район
 Стукалівка — Сумська область, Білопільський район